Phú Hội (eiland), een eiland van de archipel Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu.
 Phú Hội (An Giang), een plaats in het district An Phú, An Giang.
 Phú Hội (Đồng Nai)